Rebolledo hace referencia a varios artículos:

Localidades en España

 Rebolledo (Cantabria), localidad del municipio de Valdeolea;
 El Rebolledo, pedanía de la ciudad de Alicante;
 Rebolledo de la Inera, pedanía de Pomar de Valdivia, provincia de Palencia;
 Rebolledo de la Torre, municipio en la provincia de Burgos;
 Rebolledo de Traspeña, localidad de Humada, provincia de Burgos;

Personas 

 Andrés Rebolledo (1968-), también conocido como Andrés Ignacio Rebolledo Smitmans, economista y político chileno, militante del Partido Socialista.
 Bárbara Rebolledo (1973-), también conocida como Bárbara Rebolledo Aguirre, periodista y presentadora de televisión chilena.
 Bernardino de Rebolledo (1597-1676), también conocido como Bernardino de Rebolledo y Villamizar, noble, militar, poeta, erudito, y diplomático español, y primer conde de Rebolledo.
 Daniel Rebolledo Sepúlveda (1848-1908), militar chileno durante la Guerra del Pacífico.
 Efrén Rebolledo (1877-1929), poeta mexicano.
 Ernesto Martens Rebolledo (1933-), ingeniero químico mexicano, que ha ocupado destacados cargos empresariales y que fue Secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox Quesada.
 Ester Roa Rebolledo (1919-2010), también conocida como Rita Ester Roa Rebolledo, abogada y política chilena penquista, que fue la primera alcaldesa de la ciudad chilena de Concepción.
 Jonathan Rebolledo (1991-), Jonathan Eduardo Rebolledo Ardiles, futbolista chileno que se desempeña como mediocampista en Club de Deportes Iquique de la Primera División de Chile.
 Jorge Mario Pardo Rebolledo (1961-), abogado y jurista mexicano, que desde el 10 de febrero de 2011 se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de México.
 José Rebolledo de Palafox y Melci (1776-1847), militar español liberal, que por su destacada participación como capitán general durante el sitio de Zaragoza en la Guerra de la Independencia recibió el título nobiliario de duque de Zaragoza.
 Juan Williams Rebolledo (1825-1910), marino chileno, comandante de la escuadra durante el inicio de la Guerra del Pacífico.
 Manuel Preciado Rebolledo (1957-2012), también conocido como Manolo Preciado, futbolista y entrenador de fútbol español.
 María Nieves Rebolledo Vila (1978-), conocida profesionalmente como Bebe, cantautora y actriz española.
 Nelson Rebolledo (1985-), también conocido como Nelson Arnoldo Rebolledo Tapia, futbolista chileno que juega como mediocampista, actualmente en el Club de Deportes Provincial Curicó Unido de la Primera División de Chile.
 Pedro Rebolledo (1960-), también conocido como Pedro Rebolledo Alfaro, deportista chileno, extenista y entrenador de tenis.
 Raimundo Rebolledo (1997-), también conocido como Raimundo Rebolledo Valenzuela, futbolista chileno que juega como lateral derecho y a veces como central; su equipo actual es Club de Deportes Provincial Curicó Unido de la Primera División de Chile.
 Rolando Rebolledo, también conocido como Rolando Aquiles Rebolledo Berroeta, matemático probabilista chileno.
 Víctor Manuel Rebolledo (1949-), también conocido como Víctor Manuel Rebolledo González, abogado y político chileno, exparlamentario y exministro de Estado del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.